Медузи — підтип вільноплавних морських тварин.
 Медуза — стадія розвитку деяких тварин типу Кнідарії.
 Медуза — в грецькій міфології одна з горгон.
 Медуза — вид парашута.
 «Медуза» — українське видавництво.
 Meduza — російськомовне інтернет-ЗМІ.

У мистецтві 
 «Медуза» — картина Караваджо
 «Медуза» — картина Рубенса
 «Медуза» — картина Бекліна

У фізиці  
 Медуза — фаза хімічного процесу.
 Космічні медузи — атмосферний феномен.

У астрономії  
 149 Медуза — астероїд головного поясу.
 Туманність Медуза — залишок наднової зорі.

Персонаж 
 Медуза () — персонаж з коміксів, що видаються Marvel Comics, королева Нелюдів, дружина Чорного Грому, сестра Крістал, була членом Фантастичної четвірки та Жахливої четвірки.

Див. також 
 Medusa